Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Emilia-Romagna Open 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 22. und 23. Mai 2021 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Parma